Roilo ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Roilo (* 1959), Südtiroler Archivarin
 Franz Roilo (1907–1977), österreichischer Bildhauer